Marumsco ist eine Ortsbezeichnung:
 Marumsco (Maryland)
 Marumsco (Virginia)
 Marumsco Woods, Virginia

weitere Bezeichnungen für Marumsco:
 Marumsco Acres Lake, Stausee in Virginia
 Marumsco National Wildlife Refuge, Park im US-Bundesstaat Virginia

Siehe auch:
 Marumsco Creek
 Marumsco Acres Creek (Marumsco Acres Lake), ein Fluss im US-Bundesstaat Virginia